Ру́сско-византи́йский договор 971 года — международный договор между Киевской Русью и Византией. Регулировал русско-византийские отношения. Он был заключён в июле 971 года и имел два варианта — один на среднегреческом (не сохранился) и один на старославянском языках. Сохранился в позднейших списках русских летописей, в частности, в «Повести временных лет». Один из древнейших письменных источников по русскому праву.

Текстология 
Договор известен в составе «Повести временных лет» в церковнославянском переводе. Тексты договоров, согласно Я. Малингуди, дошли до составителей летописей уже в переводе на церковнославянский язык. Копии с находящихся в императорской канцелярии в Константинополе документов могли быть получены между 971 и 1046 годами. Анализ слов дал возможность определить, что в некоторой части нормы договора основываются на византийском праве, при этом используемые термины были переводом греческих понятий.

Содержание 

После неудачной осады Доростола, в июле 971 года князем Святославом был заключён мирный договор с Византией. Была записана хартия между такими сторонами:

 Русь: От лица самого князя Святослава при присутствии княжеского воеводы Свенельда;
 Византия: От императоров Василия II и Константина VIII при участии императора Иоанна I Цимисхия.

Основной темой договора было согласие князя Святослава не воевать с Византией, Болгарией и Херсонской землёй, а также не способствовать каким-либо образом войне и не помогать другим в борьбе с Византией.

О заключении соглашения между Византией и Русью, помимо летописных известий, говорится также в «Истории» Льва Диакона.

Примечания

Литература 

издания
 
 Повесть временных лет (Подготовка текста, перевод и комментарии О. В. Творогова) // Библиотека литературы Древней Руси / РАН. ИРЛИ; Под ред. Д. С. Лихачёва, Л. А. Дмитриева, А. А. Алексеева, Н. В. Понырко. — СПб. : Наука, 1997. — Т. 1 : XI—XII века. (Ипатьевский список Повести временных лет на языке оригинала и с синхронным переводом). Электронная версия издания, публикация Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН.

научная литература
 
  архивная копия.
 Владимирский-Буданов М. Ф. Обзор истории русского права. — К.—СПб.: Изд-во Н. Я. Оглоблина, 1900. — 681 с.
 Истрин В. М. Договоры русских с греками X века // Известия Отделения русского языка и словесности Российской Академии Наук. 1924 г. — Л., 1925. — Т. XXIX. — С. 383—393.
 Каштанов С. М. Из истории русского средневекового источника: Акты X—XVI вв. — М., 1996.
 Лавровский Н. А. О византийском элементе в языке договоров русских с греками. — СПб., 1853.
 Левченко М. В. Очерки по истории русско-византийских отношений. — М.: Академия наук СССР, 1956. — 556 с.
 Литаврин Г. Г. Условия пребывания древних русов в Константинополе в X в. и их юридический статус // Византийский временник. — 1993. — Т. 54. — С. 81—92.
 
 
 Фалалеева И. Н. Политико—правовая система Древней Руси IX—XI вв. — Волгоград: Изд-во Волгоградского государственного университета, 2003. — 164 с.
 
 Юшков С. В. Общественно-политический строй и право Киевского государства. — М.: Госюриздат, 1949. — 544 с.
 I trattati dell’antica Russia con l’Impero romano d’Oriente. Roma, 2011.
  
 Маlingoudi J. Die russisch-byzantinischen Verträge des 10. Jahrhunderts aus diplomatischer Sicht. Thessalonike, 1994.
 Sorlin I. Les traités de Byzance avec la Russie au X-e siècle // Cahiers du monde russe et soviétique. 1961. Vol. 2. № 3—4.

Международные договоры X века
Договоры Руси с Византией
971 год
Договоры по алфавиту